Гербергер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Гербергер, Валериус (1562—1627) — немецкий поэт и богослов.
 Гербергер, Зепп (1897—1977) — немецкий футболист.